Camkiran bzw. Çamkıran ist der Familienname folgender Personen:

 Turabi Çamkıran (* 1987), türkischer Schauspieler
 Umut Camkiran (* 1989), türkischer Schwergewichts-Profiboxer